Pothos peut désigner :

 dans la mythologie grecque, le dieu Pothos, frère d'Éros et d'Himéros,
 Epipremnum aureum ou Scindapsus aureus, plante verte au feuillage panaché de jaune.

Homonymie